Schlacht um den Flughafen Donezk steht für:

 Erste Schlacht um den Flughafen Donezk im Mai 2014
 Zweite Schlacht um den Flughafen Donezk von September 2014 bis Januar 2015